Rockin' All Over the World – album degli Status Quo
Rockin' All Over the World – brano musicale di John Fogerty e esingolo degli Status Quo del 1977